Backlight steht für:

 Backlight, Beleuchtung bei Flüssigkristallanzeigen und -bildschirmen, siehe Hintergrundbeleuchtung
 Backlight, internationaler Titel von Contraluz, portugiesischer Film von Fernando Fragata (2010)